Keuler ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Keuler (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Dorothea Keuler (* 1951), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Mike Keuler (* 1978), US-amerikanischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Uli Keuler (* 1952), deutscher Kabarettist und Comedian

Siehe auch:
 Kuiler